

Zestawienie wszystkich rozegranych meczów 
 Kliknięcie na wynik powoduje przejście do opisu danego spotkania.

Drużyna gospodarzy jest wymieniona po lewej stronie tabeli
Kolory: Niebieski = wygrana gospodarzy; Biały = remis; Czerwony = zwycięstwo gości.

Runda jesienna (15 lipca – 19 grudnia) 
Źródło 1:
Źródło 2:
Źródło 3:

1. kolejka (15-18 lipca)

2. kolejka (22-25 lipca)

3. kolejka (29 lipca - 1 sierpnia)

4. kolejka (5-8 sierpnia)

5. kolejka (12-15 sierpnia)

6. kolejka (19-22 sierpnia)

7. kolejka (26-28 sierpnia)

8. kolejka (9-12 września)

9. kolejka (16-19 września)

10. kolejka (23-26 września)

11. kolejka (30 września - 2 października)

12. kolejka (14-17 października)

13. kolejka (21-24 października)

14. kolejka (28-31 października)

15. kolejka (4-6 listopada)

16. kolejka (18-21 listopada)

17. kolejka (25-28 listopada)

18. kolejka (2-5 grudnia)

19. kolejka (9-12 grudnia)

20. kolejka (16-19 grudnia)

Runda wiosenna (10 lutego - 22 kwietnia)

21. kolejka (10-13 lutego) 

 W pierwotnym terminie (11 lutego, 15:30) odwołany z powodu złego stanu boiska

22. kolejka (17-20 lutego)

23. kolejka (24-27 lutego)

24. kolejka (3-6 marca)

25. kolejka (10-13 marca) 

 Żółta kartka Ivána Gonzáleza nie jest wliczana do rejestru kartek jako pokazana niesłusznie

26. kolejka (17-19 marca)

27. kolejka (31 marca - 3 kwietnia)

28. kolejka (7-10 kwietnia)

29. kolejka (15,17 kwietnia) 

 Żółta kartka Ziggy'ego Gordona nie jest wliczana do rejestru kartek jako pokazana niesłusznie

30. kolejka (22 kwietnia)

Przypisy 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Polsce - wyniki spotkań
Ekstraklasa w piłce nożnej (2016/2017)